Мисс Мира 1988 () — 38-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 17 ноября 1988 года в Альберт-холле, Лондон, Великобритания. В конкурсе участвовали 84 девушки. Победила Линда Петурсдоттир, представлявшая Исландию.

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды

Топ 
Top 10

 1. Австралия
 2. Австрия
 3. Исландия
 4. Корея
 5. Норвегия

 6. Испания
 7. Швеция
 8. Великобритания
 9. Соединенные Штаты
 10. Венесуэла

Top 5
 1. Корея
 2. Великобритания
 3. Венесуэла
 4. Исландия
 5. Испания

Участницы

Заметки

Дебют 
 Болгария соревновались в конкурсе впервые.

Вернулись 
 Египет последний раз участвовали в 1956 году.
 Китайская Республика последний раз участвовали в 1964 году.
 Гана последний раз участвовали в 1968 году.
 Гайана последний раз участвовали в 1971 году.
 Либерия и Уганда последний раз участвовали в 1985 году.
 Британские Виргинские острова и Сьерра-Леоне последний раз участвовали в 1986 году.

Отказались 
 Бразилия потеряла свою Мисс Мира франшизу.
 Панама потеряли свою национальную франшизу, чтобы отправить делегатов на Мисс Мира и Мисс Вселенная.
 Сент-Винсент и Гренадины не удалось отправить делегатов на Мисс Мира.

Другие заметки

См. также 
 Мисс Вселенная 1988
 Мисс Интернешнл 1988

Примечания

Ссылки 
 Мисс Мира 1988

Мисс мира
События 17 ноября
Ноябрь 1988 года
1988 год в Лондоне